A 2015-ös UEFA-bajnokok ligája-döntő az európai labdarúgó-klubcsapatok legrangosabb tornájának 23., jogelődjeivel együttvéve a 60. döntője volt. A mérkőzést a berlini Olimpiai Stadionban rendezték 2015. június 6-án. A mérkőzés győztese részt vett a 2015-ös UEFA-szuperkupa döntőjében, ahol az ellenfél a 2014–2015-ös Európa-liga győztese, a Sevilla lesz, valamint a 2015-ös FIFA-klubvilágbajnokságra is kijutott.

A mérkőzést a spanyol FC Barcelona nyerte, amely története 5. BEK/BL-győzelmét szerezte.

Résztvevők 
A döntő egyik résztvevője az olasz Juventus. A Juventus korábban kétszer nyerte meg a BL-t, vagy az elődjének számító BEK-et: 1985-ben, majd 1996-ban, és ötöt vesztett el (1973, 1983, 1997, 1998, 2003). A másik résztvevő a spanyol FC Barcelona, amely eddig négyszer nyerte meg a BL-t, vagy a BEK-et (1992, 2006, 2009, 2011) és hármat vesztett el (1961, 1986, 1994).

Mindkét csapat megnyerte hazájában a bajnokságot és a kupát is a 2014–2015-ös szezonban.

Út a döntőig 
Az eredmények az adott csapat szempontjából szerepelnek.

A mérkőzés

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2015-ös Európa-liga-döntő
 2015-ös UEFA-szuperkupa

2014–2015-ös UEFA-bajnokok ligája
Az FC Barcelona mérkőzései